La Stagione 2010-2011 è stata la 69ª edizione di NLA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio. La stagione regolare si è disputata dal 10 settembre 2010 al 22 febbraio 2011 mentre i Playoff e i Playout si sono disputati tra il 26 febbraio 2011 e il 12 aprile 2011. Il vincitore è risultato l'HC Davos.

Formula 
Le 12 squadre giocano 2 doppi turni di 22 partite. inoltre c'è un turno supplementare di sei partire da si sputarsi contro altre 3 squadre scelte in base alla posizione geografica. con questa formula ogni squadra disputa 50 partite di stagione regolare.

Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si scontrano nei playoffs, I quali prevedono quarti di finale, semifinali e finali; tutti i turni vengono disputati al meglio delle 7 partite. La vincitrice si laurea Campione svizzero.

Le altre quattro squadre giocano i play-out per determinare la squadra che deve giocare lo spareggio contro i campioni della LNB.

Orari di gioco 
Per la stagione 2010-2011, la National League A disputerà le partite ai seguenti orari:
 Lunedì-Sabato inizio 19:45
 Domenica inizio 15:45

Mentre i Derby Ambrì-Lugano e Friborgo-Ginevra si inizieranno alle 20:15.

Partecipanti

Stagione regolare

Classifica

Risultati 

LEGENDA:
DS= Dopo i supplementari, DR= dopo i rigori

Statistiche 

LEGENDA:
PG= Partite Giocate, G= Goal, A= Assist, Pts=Punti

Playoff

Statistiche 

LEGENDA:
PG= Partite Giocate, G= Goal, A= Assist, Pts=Punti

Playout

Spareggio LNA/LNB

Note

Collegamenti esterni 
 
 

2011 1
Hockey su ghiaccio nel 2010
Hockey su ghiaccio nel 2011